Bela krajina je lahko:
Bela krajina je pokrajina v Sloveniji,
Bela krajina je naslov simfonične pesnitve Marjana Kozine, v katero so vkomponirani belokranjski ljudski napevi.
Bela krajina je naslov albuma Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ki je izšel leta 2002.